

Персоналии 
 Монтё, Пьер (; 1875―1964) ― французский и американский дирижёр.

Топонимы 
 Монтё () — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Бомон-Монтё () — коммуна во французском департаменте Дром региона Рона — Альпы.

См. также 
 Монте — пустыня в Аргентине.